Крымская площадь — название площадей и других объектов.
 Крымская площадь — площадь в Москве.
 Крымская площадь — площадь в Самаре.

 «Крымская площадь» — проектное название станции сокольнической линии московского метро «Парк культуры».